Женская национальная сборная России по кёрлингу — представляет Россию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга России (ФКР).

История 
Федерация кёрлинга России была основана в 1991 году. В апреле 1992 она вступила во Всемирную и Европейскую федерации кёрлинга. В 1992 году сформирована мужская сборная России, в том же году принявшая участие в чемпионате Европы, а через два года состоялся дебют в официальных международных соревнованиях и женской национальной команды России по кёрлингу на прошедшем в декабре 1994 в шведском городе Сундсвалле чемпионате Европы. В первом своём матче, состоявшемся 4 декабря, российские кёрлингистки уступили сборной Болгарии со счётом 5:14. В остальных трёх матчах турнира В (2-го дивизиона европейского первенства) россиянки один раз выиграли (у сборной Уэльса 10:3) и дважды проиграли (Чехии 4:10 и Люксембургу 5:15) и заняли предпоследнее 16-е место. В дебютных соревнованиях в составе российской сборной под руководством тренера Юрия Шулико играли Татьяна Смирнова, Ирина Колесникова, Марина Черепанова и Екатерина Лисицкая. В последующее 5-летие результаты сборной России в проводящихся ежегодно чемпионатах Европы были также весьма скромными. Лишь в 1999 году российские кёрлингистки сумели войти в десятку лучших команд континента по итогам европейского первенства. На том турнире в качестве главного тренера дебютировала Ольга Андрианова, возглавлявшая сборную России на протяжении более чем 12 лет. В течение последующего трёхлетия национальная команда практически полностью обновилась за счёт привлечения игроков из молодёжной сборной России, тренером которой до 1999 работала Андрианова. Из старожилов в сборной осталась только Яна Некрасова, а новичками в этот период стали в частности Ольга Жаркова, Нкеирука Езех, Анастасия Скултан, Анжела Тюваева, Людмила Прививкова и другие. Именно это поколение обеспечило в дальнейшем выход российского кёрлинга на мировую арену и первые победы на европейском континенте.

Первый локальный успех пришёл к сборной России в 2000 году, когда команда на чемпионате Европы стала 7-й, выиграв тем самым путёвку на чемпионат мира 2001. Дебютное мировое первенство для россиянок сложилось неудачно — лишь 9-е (предпоследнее) место. В декабре того же года российская сборная вновь заняла 7-е место на Евро-2001, обеспечив себе олимпийский дебют.

В 2002 году женская сборная России впервые приняла участие в олимпийском турнире по кёрлингу, но стала лишь 10-й, замкнув турнирную таблицу. На счету российских спортсменок только одна победа (над Данией 7:5) и 8 поражений.

В декабре того же года российская национальная команда на очередном чемпионате Европы останавливается лишь в шаге от медалей, уступив в полуфинале будущим чемпионкам — сборной Швеции, а в матче за «бронзу» норвежкам. Такой же результат (4-е место) сборная России повторила и через два года на Евро-2004.

С 2005 года сборная России прочно вошла в число сильнейших национальных команд Европы и мира. Уже ни один официальный международных турнир (Олимпиада, чемпионаты мира и Европы) не обходился без её участия, а в 2006 к российским кёрлингисткам пришёл первый громкий успех. Сборная России, никогда прежде не добиравшаяся до медалей, на проходившем в швейцарском Базеле чемпионате Европы одержала 11 побед в 12 матчах и завоевала золотые награды европейского первенства. В финале уверенно была обыграна сборная Италии со счётом 9:4. В составе российской команды выступали Людмила Прививкова, Ольга Жаркова, Нкеирука Езех, Екатерина Галкина и Маргарита Фомина.

Следующее появление сборной России на европейском пьедестале почёта случилось лишь через 5 лет. На московском чемпионате Европы по кёрлингу 2011 года россиянки в полуфинале уступили сборной Шотландии, но в матче за бронзовые медали уверенно обыграли датчанок со счётом 13:7.

Несмотря на европейские успехи, на чемпионатах мира и Олимпийских турнирах российские кёрлингистки выступали достаточно скромно. Лучшим результатом на Олимпиадах для сборной России было 6-е место в 2006 году, а в 2010 в Ванкувере россиянки стали лишь предпоследними из 10 участвовавших команд. После также неудачного результата на мировом первенстве 2012 года, проходившем в канадском Летбридже, где российская сборная стала лишь 9-й, ушла в отставку её многолетний тренер Ольга Андрианова (ныне возглавляет сборную Турции).

В июле 2012 новым наставником сборной России назначен швейцарец Томас Липс, под руководством которого на уже упоминавшемся выше чемпионате мира 2012 женская сборная Швейцарии выиграла золотые награды. В 2009—2010 Липс возглавлял мужскую сборную Швейцарии, с которой в 2009 стал вторым на чемпионате Европы, а через год — третьим на Олимпиаде в канадском Ванкувере.

Первый же турнир под руководством нового главного тренера завершился для российской национальной команды победно. На проходившем в декабре 2012 в шведском Карлстаде чемпионате Европы сборная России после 6 летнего перерыва вернула себе звание сильнейшей на европейском континенте. В полуфинале российские кёрлингистки переиграли хозяек турнира шведок 8:6, а в финале в упорнейшей борьбе вырвали победу в дополнительном энде и у действующих чемпионок Европы сборной Шотландии 6:5. Двукратными чемпионками континента стали Людмила Прививкова, Нкеирука Езех, Маргарита Фомина, Екатерина Галкина. Первая золотая медаль в активе скипа команды Анны Сидоровой. В этом составе кёрлингистки сборной России выступают с февраля 2010 года, проведя вместе уже 7 официальных турниров подряд.

В сентябре 2013 года главный тренер сборной Томас Липс принял неожиданное решение исключить из состава национальной команды её многолетнего лидера Людмилу Прививкову. Вместо неё в состав сборной включена Александра Саитова. На прошедшем в ноябре того же года чемпионате Европы в норвежском Ставангере сборная России не смогла выйти в полуфинал плей-офф, заняв итоговое 5-е место и сложив тем самым с себя полномочия чемпионок континента.

На зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи сборная ехала в статусе одного из претендентов на призовые места, но выступила на турнире неудачно, заняв на предварительной стадии лишь 9-е место при трёх победах и шести поражениях.

На проходившем месяцем позже в канадском Сент-Джонсе чемпионате мира российские кёрлингистки впервые за время участия в мировых перевнствах преодолели предварительный этап, выйдя в плей-офф. В матче за выход в полуфинал сборная России уступила национальной команде Южной Кореи 5:9, а затем победила её же в поединке за бронзовые награды 7:6. Таким образом сборная России впервые стала призёром чемпионата мира.

Летом того же года ушёл в отставку наставник национальной команды швейцарец Томас Липс. Был сформирован тренерский тандем сборной в составе Светланы Калаб и швейцарца Роджера Шмидта.

В ноябре 2014 на очередном чемпионате Европы, проходившем в Швейцарии, российские кёрлингистки показали выдающийся результат на предварительном этапе, разгромив своих соперников во всех 9 проведённых матчах. При этом лишь один поединок с участием россиянок (со сборной Германии) включил в себя все 10 положенных по регламенту периодов (эндов). В остальных встречах сборная России вынуждала оппонентов досрочно признавать поражение. На весь турнир российских кёрлингисток не хватило и в финальном матче они уступили хозяйкам соревнований — сборной Швейцарии — 7:8.

В марте 2015 года на проходившем в Саппоро чемпионате мира сборная России сумела повторить свой бронзовый успех годичной давности.

В ноябре 2015 года в датском Эсбьерге национальная команда России уверенно выиграла чемпионат Европы, став трёхкратной победительницей европейских первенств. На предварительном этапе россиянки заняли первое место при 8 победах и одном поражении, в полуфинале со счётом 6:5 обыграли хозяек турнира — датчанок, а в финале оказались сильнее сборной Шотландии, победив её с результатом 6:4. Трёхкратными чемпионками «Старого света» стали Маргарита Фомина и Нкеирука Езех, двукратной — скип команды Анна Сидорова, впервые — Александра Раева (Саитова) и Алина Ковалёва.

В марте 2016 сборная России стала трёхкратным (подряд) бронзовым призёром чемпионатов мира, выиграв медали на мировом первенстве в канадском Суифт-Карренте. За российскую команду играли Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалёва.

В преддверии сезона 2016/2017 с целью выявить команду, которой предстоит выступать под флагом сборной России на предстоящем чемпионате Европы, во второй раз был проведён розыгрыш Суперкубка, в котором противостояли команды скипов Анны Сидоровой и Виктории Моисеевой. В серии до четырёх побед победу со счётом 4-2 одержала команда под руководством Моисеевой, из игроков которой и была сформирована национальная команда России на Евро-2016.

Чемпионат Европы 2016 прошёл в шотландском Ренфру и завершился победой российской сборной, состоявшей из спортсменок, до этого не имевших опыта выступлений за национальную команду по классическому кёрлингу в официальных соревнованиях. На предварительном этапе россиянки заняли 4-е место при 6 победах и трёх поражениях, а в полуфинале уверенно переиграли сборную Шотландии 11:6, при том, что до этого шотландки не потерпели ни одного поражения. Финал, в котором встретились сборные России и Швеции, прошёл в упорнейшей борьбе и лишь последний камень определил чемпиона, которым в 4-й раз в своей истории и во второй раз подряд, хоть и в абсолютно новом составе, стала команда России. Чемпионками Европы стали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва, Юлия Портунова (свиперы).

Для того, чтобы определить команду, которая представляла бы Россию на чемпионате мира, вновь была проведена серия матчей между коллективами Анны Сидоровой и Виктории Моисеевой. На этот раз победа досталась команде Сидоровой и именно она отправилась на чемпионат мира в Пекин под флагом национальной сборной. Не слишком удачно начав турнир, когда после 5 матчей в пассиве россиянок было 3 поражения, в дальнейшем по ходу группового раунда российские кёрлингистки одержали 6 побед подряд и финишировали на 2-м месте. В поединке за прямой выход в финал сборная России уступила канадкам, но, победив в полуфинале команду Швеции, вновь вышла на Канаду в решающем матче чемпионата. Финал россиянкам не удался — непобедимая на турнире сборная Канады не оставила шансов российским спортсменкам, обыграв их со счётом 8:3, но завоёванное по итогам турнира «серебро» стало высшим достижением российской национальной команды на чемпионатах мира. Серебряными призёрами кроме Анны Сидоровой стали Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалёва.

На чемпионате Европы 2017, проходившем в ноябре в швейцарском Санкт-Галлене, сборную России представляла команда скипа Анны Сидоровой. Впервые за 4 года россиянки остались без медалей, заняв на предварительном этапе первенства только 5-е место. В серии отборочных матчей для определения олимпийского состава сборной, прошедшей в конце декабря 2017 в городе Сочи, встретились команды скипов Сидоровой и Моисеевой и уверенную победу одержал коллектив Виктории Моисеевой, четырежды победивший своих соперниц в пяти поединках. На самих же Олимпийских играх в корейском Пхенчхане российская команда Моисеевой выступила откровенно слабо, заняв 9-е (предпоследнее) место при двух победах и семи поражениях.

После неудачи на Олимпиаде команда Моисеевой без Васильевой, но с опытнейшей запасной Анной Сидоровой приняла участие чемпионате мира в канадском Норт-Бее. На предварительном этапе сборная заняла 4-е место, победив команды Германии, Дании, США, Чехии, Швейцарии, Шотландии и Японии, но проиграв Китаю, Канаде, Южной Корее, Швеции и Италии. В дополнительном матче за выход в полуфинал россиянки переиграли сборную Чехии 7:3, а в самом полуфинале уступили олимпийским чемпионкам Пхёнчхана сборной Швеции 6:7. В матче за бронзу российская команда победила сборную США со счётом 6:5. Таким образом, команда Моисеевой впервые выиграла медали чемпионата мира.

В октябре 2018 в серии матчей за право представлять Россию на предстоящем чемпионате Европы встретились две команды — скипов Алины Ковалёвой (Ковалёва, Брызгалова, Арсенькина, Кузьмина, Васильева) и Анны Сидоровой (Сидорова, Фомина, Портунова, Гузиёва, Езех). Выиграв с общим счётом 4-1 под российским флагом на европейское первенство отправилась команда скипа Ковалёвой, но в итоге осталась без медалей. Такая же ситуация повторилась и в преддверии чемпионата мира 2019, когда ведомая Ковалёвой команда с таким же счётом переиграла значительно обновившийся по сравнению с предыдущими сезонами квинтет Сидоровой. На мировом первенстве россиянки уверенно преодолели предварительный этап, одержав 9 побед в 12 матчах, но в четвертьфинале потерпели чувствительное поражение от сборной Японии и уже на этой стадии выбыли из борьбы за награды.

В 2021 году в канадском Калгари на чемпионате мира российская национальная команда (выступавшая под официальным названием сборная Федерации кёрлинга России) под руководством скипа Ковалёвой повторила своё лучшее достижение на мировых первенствах, выйдя в финал, где уступила швейцаркам 2:4.

Состав 
Сборная России в 2021 году

 Главный тренер — Сергей Беланов.
 Тренер — Ирина Колесникова.

Результаты выступлений 
По состоянию на середину мая 2021 года на счету женской сборной России 508 официальных матчей, проведённых в соревнованиях под эгидой Всемирной федерации кёрлинга и Европейской федерации кёрлинга в рамках Олимпийских игр, чемпионатов мира и чемпионатов Европы. Из них выиграно 268, проиграно 240.

Олимпийские игры 

В олимпийском турнире 1998 года сборная России участия не принимала.

Чемпионаты мира 

В чемпионатах мира 1992—2000, 2004 и 2006 годов сборная России участия не принимала. В 2020 чемпионат мира был отменён. В чемпионате 2021 года принимала участие под названием «Сборная Федерации кёрлинга России».

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1992 и 1993 годов сборная России участия не принимала.

Соперники 
В рамках официальных турниров сборная России встречалась с национальными командами 26 стран.

Игроки 
Всего в составе сборной России в официальных турнирах, проведённых в период с декабря 1994 по май 2021 года под эгидой WCF и ECF, выступало 29 кёрлингисток.

 Цветом выделены игроки сборной России, выступавшие за неё в 2021 году.

Скипы 
Татьяна Смирнова (1994—1996, 1998), Екатерина Лисицкая (1997), Нина Головченко (1999—2001), Ольга Жаркова (2001—2004), Людмила Прививкова (2005—2011), Анна Сидорова (2011—2016, 2017), Виктория Моисеева (2016, 2018), Алина Ковалёва (2018, 2019, 2021).

Тренеры 
 1994 —  Юрий Шулико
 1995 —  Йозеф Валхли
 1996—1998 —  Татьяна Смирнова
 1999—2012 —  Ольга Андрианова
 2012—2014 —  Томас Липс
 2014—2016, 2017 —  Светлана Калалб
 2016, 2018 —  Сергей Беланов
 2018—2019 —  Игорь Минин
 2019 —  Ирина Колесникова
 с 2021 —  Сергей Беланов

Примечания

Фотогалерея

См. также 
 Мужская сборная России по кёрлингу
 Смешанная сборная России по кёрлингу
 Смешанная парная сборная России по кёрлингу
 Сборная России по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Федерация кёрлинга России
 Сборные России на сайте «Кёрлинг в России»
 Женская сборная России на сайте результатов и статистики WCF

Россия
Кёрлинг в России
Кёрлинг
Женский кёрлинг